

Географія 
 Варезе — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Варезе — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.

Кораблі 
 Варезе - канонерський човен типу «Палестро». На службі протягом 1866-1891 років. Розібраний на метал у 1901-1902 роках.
 Варезе - броненосний крейсер типу «Джузеппе Гарібальді». На службі протягом 1901-1923 років.

Спорт 
 Варезе — футбольний клуб.